Крамато́рський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Краматорськ Донецької області.

 Краматорський провулок — провулок у місті Київ.
 Краматорський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки